Federal Court ist der englischsprachige Begriff für ein Bundesgericht.

Folgende Gerichte werden als Federal Courts bezeichnet:
 Federal Court of Australia
 Federal Court of Appeals
 Bundesgerichte der Vereinigten Staaten, United States federal courts